Credo, profession de foi chrétienne. Par extension, l'ensemble des principes sur lesquels une personne fonde son opinion et sa conduite. 
 En musique : 
 Credo, un album (double CD) de chants grégoriens produit par Universal Music (2011) ;
Credo, une œuvre du compositeur estonien de musique minimaliste Arvo Pärt composée en 1968 ;
Credo, un album de Carola ;
Credo, une œuvre du compositeur polonais Krzysztof Penderecki ;
Credo, un téléfilm de Jacques Deray (1983) ;
Credo, un jeu de plateau édité par Chaosium en 1993, traduit en français par Multisim.

CREDO est un acronyme utilisé pour :
 Centre de recherche et de documentation sur l'Océanie, centre français de recherche et documentation ;
 Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory, projet scientifique polonais.

Homonymie d'acronyme
Homonymie de titre